The Right Thing (Beverly Hills, 90210), een aflevering van Beverly Hills, 90210
 The Right Thing (ER), een aflevering van ER
 The Right Thing (Simply Red), een nummer van Simply Red